A Himik szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Himik Mogiljov, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Dnyapro Mahiljov egykori, a Szovjetunióban használt neve
 Himik Grodno, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Nyoman Hrodna egykori, a Szovjetunióban használt neve